Битва при Алькантаре () — сражение в ходе Войны за португальское наследство, произошедшее 25 августа 1580 года у ручья Алкантара близ Лиссабона между испанскими и португальскими войсками.

Предыстория 
В 1578 году смерть бездетного короля Себастьяна I ввергла Португалию в кризис престолонаследия. Король Филипп II Испанский был одним из семи претендентов на португальский трон, и в июне 1580 года испанская армия из около 40000 солдат (примерно половина из них — немецкие и итальянские наемники) вторглись в Португалию под командованием герцога Альба.

За два года до того португальская армия была уничтожена в битве при Эль-Ксар-эль-Кебир, десятки тысяч португальских солдат и дворян были убиты или оказались в плену. Из-за этого противнику Филиппа Антонио из Крату не хватило не только солдат, но и поддержки того, что осталось от португальского дворянства и высшего духовенства, которые решили поддержать испанцев. Антонио был вынужден собрать армию в основном из местных крестьян и горожан, а также 3000 африканских рабов, которые сражались за Антонио в обмен на свободу. Но, несмотря на все усилия, собрать достаточно войск Антонио не удалось — испанское войско численно намного превосходило его армию.

Сражение 
Герцог Альба встретил незначительное сопротивление и в июле расположил свои силы в Кашкайше, к западу от Лиссабона. К середине августа герцог уже был всего в 10 километрах от города. К западу от небольшого ручья Алкантара испанцы столкнулись с португальским войском, которым командовал сам Антонио (внук короля Мануэла I, провозгласивший себя королём Антонио I) и его лейтенант — Францишку, граф ди Вимиозу.

Битва закончилась решительной победой испанской армии, как на суше, так и на море. Два дня спустя герцог Альба захватил Лиссабон, а 25 марта 1581 года Филипп II был коронован королём Португалии Фелипе I.

Последствия 
Поредевшая армия Антонио бежала к Порту, где он намеревался собрать новые силы, но был полностью разбит испанскими силами под командованием дона Санчо Д’Авила. В конце 1580 года большинство португальской территории находилось в испанских руках. В 1582 году португальцы проиграли и морское сражение при Понта-Дельгада.

Испания и Португалия на ближайшие 60 лет оказались связаны Иберийской унией.

Примечания

Литература 

 Geoffrey Parker, The Army of Flanders and the Spanish road, London, 1972 ISBN 0-521-08462-8
 Henry Kamen, The Duke of Alba (New Haven-London: Yale University Press, 2004).
 David Eggenberger: An encyclopedia of battles: accounts of over 1,560 battles from 1479 B.C. to the present (1985)
 History of Portugal: pamphlet collection (197?)
 Peter N. Stearns, William Leonard Langer: The Encyclopedia of world history: ancient, medieval, and modern, chronologically arranged (2001)
 Cathal J. Nolan: The age of wars of religion, 1000—1650: an encyclopedia of global warfare and civilization (2006)
 Newton de Macedo: História de Portugal: Glória e Declínio do Império-de D.Manuel I ao Domínio dos Filipes (2004) ISBN 989-554-109-0
 Jeremy Black: European warfare, 1494—1660 (2002)
 Tony Jaques: Dictionary of Battles and Sieges: A-E (2007)
 Thomas Henry Dyer: The history of modern Europe: from the fall of Constantinople, in 1453, to the war in the Crimea, Volume 2 (1857)
 David S. Katz: The Jews in the history of England, 1485—1850 (1997)
 Enciclopedia Universal Ilustrada. Espasa. Volume 6 (1999).
 Dauril Alden: The making of an enterprise: the Society of Jesus in Portugal, its empire, and beyond, 1540—1750 (1996)

Ссылки 
  The Spanish Tercios 1525—1704

Сражения по алфавиту
Сражения в Португалии
Сражения Англии
Сражения Португалии
Сражения войны за португальское наследство
События 25 августа
Сражения 1580 года